Misplaced Childhood é o terceiro álbum de estúdio da banda de rock neoprogressivo Marillion. O álbum foi lançado em 1985 e foi o maior sucesso comercial da banda, alcançando a primeira posição na lista dos álbuns mais vendidos do Reino Unido em 29 de Junho de 1985.

O álbum trazia o single de maior sucesso da banda, "Kayleigh", que alcançou a segunda posição na lista de mais ouvidas do Reino Unido e foi um sucesso mundial. O nome da música foi concebido por Fish disfarçando ligeiramente o nome de uma antiga namorada, "Kay Lee" (sendo "Lee" o nome do meio), sobre quem a música falava.
Misplaced Childhood foi o primeiro álbum conceptual da banda, consistindo em duas peças contínuas, uma em cada lado do vinil.

Nos shows, Fish chegou a comentar antes do lançamento que o álbum teria apenas duas faixas, Lado um e Lado dois, mas a idéia foi abandonada. Durante a turnê de Misplaced Childhood, Fish anunciou após tocar uma série de músicas dos dois primeiros álbuns: "Agora é hora de mais uma música <pausa> o nome da música é Misplaced childhood" e banda tocou o álbum inteiro em seqüência.

A história é essencialmente sobre amores perdidos, sucesso repentino, aceitação, infância perdida, com um final surpreendentemente otimista. Fish explicou que ele desenvolveu o conceito durante uma "viagem" de 10 horas após consumir LSD.

Grande parte dos títulos das músicas contém referências autobiográficas;  como exemplo, a faixa 2, ("Kayleigh") referenciando uma ex-namorada, enquanto a faixa 5 ("I was born with the heart of Lothian") é uma referência a uma tradicional região da Escócia Escócia - Fish é escocês – e talvez o nome de uma peça teatral dada para Edinburgh por Sir Walter Scott em seu romance The Heart of Midlothian ou uma referência ao Heart of Midlothian (Royal Mile) (Coração de Midlothian), um coração de mosaico localizado no Royal Mile de Edimburgo (Uma sucessão de ruas de aproximadamente uma milha, em Edinburgo).

O ex-baterista da banda Dream Theater, Mike Portnoy comentou que este foi o melhor álbum do Marillion de todos os tempos.

Uma versão dupla remasterizada foi lançada com faixas extras e demos em 1998.

Faixas 
Lado Um
 "Pseudo Silk Kimono" – 2:14
 "Kayleigh" – 4:03
 "Lavender" – 2:25
 "Bitter Suite" – 7:56
 "Brief Encounter"
 "Lost Weekend"
 "Blue Angel"
 "Misplaced Rendezvous"
 "Windswept Thumb"
 "Heart of Lothian" – 4:02
 "Wide Boy"
 "Curtain Call"

Lado Dois
 " Waterhole (Expresso Bongo)" – 2:13
 "Lords of the Backstage" – 1:52
 "Blind Curve" – 9:29
 "Vocal Under a Bloodlight"
 "Passing Strangers"
 "Mylo"
 "Perimeter Walk"
 "Threshold"
 "Childhood's End?" – 4:33
 "White Feather" – 2:25

A versão remasterizada de 1998 tem as seguintes faixas adicionais no segundo CD:

 "Lady Nina" (Versão estendida) – 5:50
 "Freaks" (Versão single) – 4:08
 "Kayleigh" (Mixagem Alternativa) – 4:03
 "Lavender Blue" (Remixagem Lavender) – 4:22
 "Heart of Lothian" (Mixagem estendida) – 5:54
 "Pseudo Silk Kimono" (Demo) – 2:11
 "Kayleigh" (Demo) – 4:06
 "Lavender" (Demo) – 2:37
 "Bitter Suite" (Demo) – 2:54
 "Lords of the Backstage" (Demo) – 1:46
 "Blue Angel" (Demo) – 1:46
 "Misplaced Randezvous" (Demo) – 1:56
 "Heart of Lothian" (Demo) – 3:49
 "Waterhole (Expresso Bongo)" (Demo) – 2:00
 "Passing Strangers" (Demo) – 9:17
 "Childhood's End?" (Demo) – 2:23
 "White Feather" (Demo) – 2:18

Referências das canções 
Esse álbum contém diversas referências a letras do Marillion e de outros artistas. Estes inclusos:

 "Home Thoughts from Abroad" por Clifford T. Ward referenciado em "Kayleigh" ("By the way, how's your broken heart"/"By the way, didn't I break your heart?")
 "Script for a Jester's Tear" por Marillion, referenciado em "Kayleigh" ("I never did write that love song"/"I'm still trying to write that love song")
 "Love, Reign O'er Me" por The Who, referenciado em "Windswept Thumb" ("Rain on me")
 "Ashes are Burning" por Renaissance, referenciado em "Lords of the Backstage" ("Ashes are burning, burning")
 "A Plague of Lighthouse Keepers" por Van der Graaf Generator, referenciado em "Lords of the Backstage"  ("I'm so far out [and] I'm too far in")
 "Lavender Blue", originalmente uma canção folclórica inglesa do século XVII. Essa canção ficou muito popular em 1950 (início do Rock and Roll), quando foi cantada por Solomon Burke. Uma versão, cantada por Burl Ives, foi lançada no filme da Walt Disney, "Meu Querido Carneirinho."

Ligações externas 
 
 
 

Álbuns de 1985
Álbuns de Marillion